Personen:
 Marie-Paule Geldhof (1959), een voormalig Belgisch discuswerpster
 Maurice Geldhof (1905-1970), een Belgisch wielrenner

Overig:
 Confiserie Geldhof, een Belgisch voedingsbedrijf

Zie ook 
 Geldof (doorverwijspagina)